Preglednica prikazuje vse znane izotope kemičnih elementov. Izotopi so urejeni od leve proti desni po naraščajočem atomskem številu in od zgoraj navzdol po številu nevtronov. Razpolovni čas je nakazan z barvo vsakega okvirčka, če atomsko jedro razpade na različne načine, je okvirček v dveh barvah.

Izotopi